Фрайт — прізвище.

 Вільям Павелл Фрайт (1819—1909) — англійський художник.
 Фрайт Володимир Васильович (1911—1951) — український військовик, діяч ОУН, лицар Бронзового хреста заслуги УПА.
 Фрайт Володимир Михайлович (*1932) — український лікар, професор .